Muziekalbum
 Changes (Charles Bradley album) (2016), een muziekalbum van Charles Bradley
 Changes (Ilse DeLange album) (2020), een muziekalbum van Ilse DeLange
 Changes (Standards) (1984), een muziekalbum van Keith Jarrett, Gary Peacock en Jack DeJohnette
Liedjes
 Changes (2Pac) (1998), een lied van de Amerikaans rapper Tupac Shakur
 Changes (Black Sabbath) (1972), een lied van het album Vol.4 van Black Sabbath
 Changes (Charles Bradley single) (2016), een lied op het gelijknamige album van Charles Bradley
 Changes (David Bowie) (1971) een lied van David Bowie
Changes (Faul & Wad Ad)
 Changes (Ilse DeLange single) (2020), een lied op het gelijknamige album van Ilse DeLange
 Changes (Phil Ochs) (1966), een lied van Phil Ochs dat werd gecoverd door tientallen artiesten
Filmpjes
 Changes (reclame), een televisiereclame uit 1987 voor de Golf Mk2 GTi